Па́вел Ивано́в:
 Иванов, Павел Александрович (род. 1984) — украинский футболист.
 
 Иванов, Павел Андреевич (1767—1839) — член совета Министерства внутренних дел Российской империи.
 Иванов, Павел Васильевич (1867—1932) — русский общественный деятель и предприниматель.
 Иванов, Павел Владимирович (1906—1990) — советский учёный-педагог, доктор педагогических наук, профессор.
 Иванов, Павел Григорьевич (получил известность под фамилией Беспощадный; 1895—1968) — советский поэт.
 
 Иванов, Павел Никандрович (1906—2002) — начальник Ленского речного пароходства (Якутск), Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Павел Никитович (1902—1943) — советский военный деятель, полковник.
 
 Иванов, Павел Петрович (1921—1945) — командир миномётной батареи, Герой Советского Союза. См. также 
 «Иванов Павел (опера)» — музыкальная комедия (комическая опера, оперетта) С. М. Надеждина и В. Р. Раппапорта, пользовавшаяся большой популярностью в России в 1910-е годы

 Примечания